Такмичења у скоковима у воду на Олимпијским играма у Пекингу 2008. одржана су од 10. августа до 23. августа, у Националном центру за водене спортове у Пекингу.

Учествовало је 136 такмичара из 29 земаља. Медаље су оввојили представници 7 земаља. Највише успеха су имали представници Кине, који су од 8 могућих освојили 7 златних медаља.

Календар такмичења

Систем такмичења 
Такмичење се састојало од 4 дисцилине у обе конкуренције: 
 3 м одскочна даска, појединачно
 10 м торањ, појединачно
 3 м одскочна даска, синхронизовано, парови
 10 м торањ, синхронизовано, парови

Појединачне дисциплине су се састојале од квалификација, полуфинала и финала. Редослед скакача у квалификационом делу је одређен компјутерским случајним избором, током техничког састанка. Такмичња у полуфиналу је наставило 18 скакача са највишим оценама у квалификацијама.

Квалификациони критеријум 
Сваки НОК је могао послати на Игре 2 квалификована скакача у свакој дисциплини и по 1 пар у синхронизованим скоковима.

Квалификовани скакачи су одређени на следећи начин:

Квалификовани

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Референце

Спољашње везе 
 Резултати скокова у воду на сајту sports-reference.com

Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.
Скокови у воду на Летњим олимпијским играма